Die Liste der Mannschaftskader der Extraliga (Tschechien, Schach) 2017/18 enthält alle Spieler, die für die tschechische Extraliga im Schach 2017/18 gemeldet wurden mit ihren Einzelergebnissen.

Allgemeines 

Die 12 Vereine durften maximal 20 Spieler melden, allerdings schöpfte kein Verein das Kontingent aus. Nicht alle gemeldeten Spieler kamen auch zum Einsatz. Während der ŠK Labortech Ostrava mit 10 eingesetzten Spielern auskam, spielten bei Moravská Slavia Brno 18 Spieler mindestens eine Partie. Insgesamt kamen 150 Spieler zum Einsatz, von denen 31 keinen Wettkampf versäumten. Punktbeste Spieler waren David Navara und Viktor Láznička (beide 1. Novoborský ŠK) mit je 10 Punkten aus 11 Partien. Je 8,5 Punkte aus 11 Partien erreichten Jan Krejčí (Výstaviště Lysá nad Labem) und Vlastimil Babula (1. Novoborský ŠK). Mit K. Sasikiran (1. Novoborský ŠK) und Serguei Vesselovsky (BŠŠ Frýdek-Místek) erreichten zwei Spieler 100 %, dabei bestritt Sasikiran vier Wettkämpfe, Vesselovsky einen.

Legende 

Die nachstehenden Tabellen enthalten folgende Informationen:

 Nr.: Ranglistennummer
 Titel: FIDE-Titel zu Saisonbeginn (Eloliste vom November 2017); GM = Großmeister, IM = Internationaler Meister, FM = FIDE-Meister, WGM = Großmeister der Frauen, WIM = Internationaler Meister der Frauen, WFM = FIDE-Meister der Frauen, CM = Candidate Master, WCM = Candidate Master der Frauen
 Elo: Elo-Zahl zu Saisonbeginn (Eloliste vom November 2017); wenn diese Zahl eingeklammert ist, handelt es sich um eine nationale Wertung.
 Nation: Nationalität gemäß Eloliste vom November 2017; ARM = Armenien, AUT = Österreich, BLR = Weißrussland, CHN = China, CZE = Tschechische Republik, GER = Deutschland, HUN = Ungarn, IND = Indien, ISR = Israel, LAT = Lettland, POL = Polen, ROU = Rumänien, RUS = Russland, SVK = Slowakei, UKR = Ukraine
 G: Anzahl Gewinnpartien
 R: Anzahl Remispartien
 V: Anzahl Verlustpartien
 Pkt.: Anzahl der erreichten Punkte
 Partien: Anzahl der gespielten Partien
 Elo-Performance: Turnierleistung der Spieler mit mindestens 5 Partien
 Normen: Erspielte Normen für FIDE-Titel

1. Novoborský ŠK

Výstaviště Lysá nad Labem

ŠK Zikuda Turnov

ŠK Labortech Ostrava

ŠK Slavoj Poruba

GASCO Pardubice

BŠŠ Frýdek-Místek

Moravská Slavia Brno

Unichess

ŠK DURAS BVK Královo Pole

ŠK města Lysá nad Labem

Tatran Litovel

Anmerkungen 
 Kampflose Siege sind in den Einzelbilanzen berücksichtigt, kampflose Niederlagen finden keine Berücksichtigung.

Weblinks 

 Übersicht beim tschechischen Schachverband (tschechisch)
 Ergebnisse bei chess-results.com

Extraliga (Tschechien, Schach)
Schach 2017
Schach 2018